CKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Croker Island (Australia)